Anthamatten ist der Nachname folgender Personen:

 Fabrice Anthamatten (* 1974), französisch-schweizerischer Krimineller
 Martin Anthamatten (* 1984), Schweizer Skibergsteiger
 Samuel Anthamatten (* 1986), Schweizer Bergführer, Bergsteiger und Freerider
 Simon Anthamatten (* 1983), Schweizer Bergsteiger
 Silvan Anthamatten (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Sophie Anthamatten (* 1991), Schweizer Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Andenmatten